A Nyomi szerencsétlen utazásai (eredeti cím: The Marvelous Misadventures of Flapjack) amerikai televíziós rajzfilmsorozat, amelyet a Cartoon Network Studios készített. Amerikában 2008. június 5. és 2010. augusztus 30. között az amerikai Cartoon Network mutatta be, Magyarországon pedig 2009. március 7. és 2010. december 14. között a közép- és kelet-európai Cartoon Network mutatta be.

Cselekmény 

A zavaros Szélvész Kikötőben él Nyomi, a fiúcska, Lufi, az anyáskodó bálna és Bütyök kapitány, egy ágrólszakadt matróz. Bütyök kapitány híres meséivel megbabonázza a kis Nyomit, aki emiatt felnéz a kapitányra. Nyominak olthatatlan kalandvágya van, ezért rengetegszer járják szélvészt kalandok után. Bütyök kapitány sokszor bajba keveri Nyomit, amit Lufi nem jó szemmel néz, és Bütyköt mindenáron elszeretné szakítani Nyomitól, mivel szerinte rossz hatással van rá. Ám a naiv fiú annyira felnéz Bütyökre a meséi miatt, hogy nem tudna az öreg kapitány nélkül meglenni. A sok kaland közül van egy kiemelkedő céljuk: eljutni Cukorszigetre. Minden vágyuk, hogy a Cukorszigeten vígan élhessenek a cukorhegyek, nyalókafák, és a mindenféle édességtől duzzadó sziget lágy bugyrában. A II. évad 23. részében  "A Hold túloldalán" című mesében a Hold átverésével megtalálják a Cukorszigetet, de a Hold gravitációs erejével nem engedi, hogy Nyomi és Bütyök a Cukorszigetre ráugorjanak.

Szereplők

Főszereplők 
 (Thurop Van Orman)

Nyomi egy nyughatatlan, kalandvágyó fiúcska, akit Lufi, a beszélő bálna nevelt fel. Lufi figyelmeztetései ellenére Nyomit teljesen megbabonázzák Bütyök kapitány történetei, és azt tűzte ki céljául, hogy egy valódi kalandorrá váljon. Angol neve: Flapjack.

 (Brian Doyle-Murray)

Bütyök kapitány egy vén tengeri medve, aki azt állítja, hogy nála nagyobb kalózt még nem hordott a hátán a Föld. Véget nem érő, nagyotmondó történetekben meséli el kalandjait, és állandóan zűrös helyzetekbe keveri Nyomit. Angol neve: Captain K'nuckles.

 (Roz Ryan)

Lufi igazi tyúkanyóként védelmezi Nyomit. Nem kedveli túlságosan a nyílt tenger veszélyeit, inkább a Szélvész-kikötő védett vizeiben úszkál, de mindig kész Nyomi segítségére sietni, bármilyen bajba is rántsa bele Bütyök kapitány. Angol neve: Bubbie.

Mellékszereplők 
 (Jeff Bennett)

Mentacukor Larry a Cukros Hordó kissé túlságosan nyájas tulajdonosa. Ő az egyetlen ember, aki ki tudja elégíteni hőseink édesség iránti éhségét, amikor pedig nincs a zsebükben cukorkáravaló, Larry a Cukorsziget hollétével kapcsolatos megbízhatatlan hírekkel eteti őket. Angol neve: Peppermint Larry.

 (Steve Little)

A borbély, aki orvos is egyben. Rendszeresen idegműtéteket végez, borbélyeszközei pedig nagyon élesek, veszélyesek.

 (Daran Norris)

Ez a szerencsétlen öreg boszorkány vezeti Szélvész-kikötőt. Szinte természetfölötti érzékkel osztogatja a büntetőcédulákat, a legjobban azért szeret büntetni, ha valaki őrizetlenül hagyja a kikötőben a bálnáját. Angol neve: Dock Hag.

 (Richard McGonagle)

Hét tenger réme, Nyolckarú Vili hatalmas tengeri szörny, akinek bálnákra, kalandorokra és főleg édességre fáj a foga, így ő a legnagyobb akadály hőseink Cukorsziget felé vezető útjában. Angol neve: Eight Armed Willy.

 (Steve Little)

A kikötői masszőr. Rongyokban jár és nem borotválkozik. Nagyon éhes a pénzre és a cukorra. Angol neve: Slippery Pete.

Lord Pénzeszsák

Szélvész kikötő leggazdagabb embere, ki Felső-Szélvészben él cukorkastélyában. Régen ő is kalandor volt.

Lady Pénzeszsák

Egy igazi úrhölgy. Férjével, Lord Pénzeszsákkal él. A hölgy elég bugyuta ezt Bütyök és Nyomi gyakran kihasználja.

Charles

Pénzeszsákék lakája. Férfi létére szépen van öltözve, s púderezett az arca, emiatt gyakran csúfolják.

Magyar változat 

A szinkront a Turner Broadcasting System megbízásából a Mafilm Audio Kft. készítette.

Magyar szöveg: Kis Odett

Hangmérnök: Illés Gergely, Kardos Péter

Vágó: Kajdácsi Brigitta, Simkóné Varga Erzsébet

Gyártásvezető: Kéner Ágnes

Szinkronrendező: Nikodém Zsigmond

Felolvasó: Kárpáti Tibor

Magyar hangok

 Bartucz Attila – Vicces McKale
 Csuha Lajos – egyik rendőr, egyik árva, Richard
 Faragó András – Bütyök kapitány
 Fesztbaum Béla – Mentacukor Larry, pincér, ügyvéd
 Forgács Gábor – Dr. Barbár, Michard
 Kapácsy Miklós – egyik matróz
 Kocsis Mariann – Lufi
 Molnár Levente – Nyomi
 Náray Erika – Rút
 Seszták Szabolcs – Were Tellington

További magyar hangok: Albert Péter, Bókai Mária, Karácsonyi Zoltán, Kossuth Gábor, Schneider Zoltán, Szinovál Gyula, Kárpáti Tibor

Epizódok

Források 

2008-ban bemutatott amerikai televíziós sorozatok
2010-ben befejezett amerikai televíziós sorozatok
Amerikai rajzfilmsorozatok
Televíziós kalandsorozatok
Szituációs komédiák
Eredeti Cartoon Network-sorozatok